Flavor (Englisch für Geschmack, auch Flavour geschrieben) ist:
 Flavour oder Flavor, eine Quantenzahl von Elementarteilchen
 Flavors (Programmiersprache), eine objektorientierte Erweiterung in der Lisp-Sprachenfamilie
 Flavour (Sensorik)